Mohammed Yousuf ist der Name folgender Personen:
* Mohammed Yousuf (1931–2007), afghanischer General, siehe Bashir Baghlani 
 Mohammed Yousuf (Snookerspieler) (* 1952), pakistanischer Snookerspieler